Storvarden kan syfta på:

Storvarden (Tandövala) i Malungs kommun, Sverige
Storvarden (Älvdalen) i Älvdalens kommun, Sverige

Se även
Vard